

События 
 26 февраля — начало «эры Набонасара», установленной Клавдием Птолемеем. Начало правления вавилонского царя Набонасара.
 Вавилонские астрономы начинают вести регулярную запись всех солнечных затмений, равноденствий и солнцестояний.
 Циньский князь нашёл «драгоценность из Чэнь» и устроил жертвоприношение из-за камня Чэнь-бао, принося духу в жертву лао скота к северу от города Чэньцан

Римское царство 
 Царь: Ромул.

См. также

Примечания